Григо́рий Бори́сович (Герш Беркович) Бархин (1880, Пермь — 1969, Москва) — советский , градостроитель, теоретик архитектуры, педагог, член-корреспондент Академии Строительства и Архитектуры (1956), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Отец архитекторов Бориса, Анны и Михаила Бархиных.

Биография 
Родился  года в Перми в семье ремесленника-маляра, детство провёл в Забайкалье. В 1897—1901 годах учился в Одесском художественном училище. В 1901—1908 годах учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств — у А. Н. Померанцева; получил звание художника за проект «городского православного кладбища в окрестностях столицы» (19.05.1898) .

В 1908—1911 годах был помощником архитектора Р. И. Клейна при создании Бородинского моста в Москве и интерьеров Музея изящных искусств.

В 1915—1920 годах служил в армии, руководил инженерно-строительными работами на Кавказском фронте. 

Участвовал в работе Московского архитектурного общества (1923—1930), редактировал издание «Конкурсы МАО» (1923—1926) и др. В 1932 году был одним из основателей Союза архитекторов СССР. 

До 1967 года преподавал: с 1929 года — в Архитектурно-строительном институте (АСИ), с 1933 года — в Московском архитектурном институте; профессор с 1930 года. 

В 1930-х годах руководил архитектурно-планировочной мастерской Моссовета.

Умер 11 апреля 1969 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 25).

Его сыновья, Михаил Григорьевич (1906—1988) и Борис Григорьевич (1912—1999) также были архитекторами и похоронены вместе с отцом на семейном участке.

Избранные проекты и постройки 

 Проект восстановления Севастополя (1943—1946);
 Проектные работы по реконструкции Москвы (1933—1938);
 Санаторий в Саки в Крыму (1929);
 Здание газеты «Известия» в Москве (1925—1927);
 Заводы серной и азотной кислот близ города Нижний Новгород (1915—1916).

Публикации 
 Рабочий дом и рабочий посёлок-сад. — , 1922.
 Архитектура театра. — , 1947.

См. также 
 Конструктивизм в архитектуре Москвы

Примечания

Литература 
 
 Зодчий, педагог, общественный деятель // «Архитектура СССР». — 1960. — № 7.
 
 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. P. 79.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/particle001948.html Бархин Г. Б. Дом газеты «Известия» (Москва) Дом газеты «Известия»]

Преподаватели МАРХИ
Члены Московского архитектурного общества
Похороненные на Введенском кладбище
Члены-корреспонденты Академии строительства и архитектуры СССР
Доктора архитектуры
Авторы книг по архитектуре из России
Теоретики архитектуры